Tenochtitlan o Tenochtitlán hace referencia a varios artículos:

México
 México-Tenochtitlan, antigua capital del imperio Mexica.
 Municipio de Tenochtitlán, municipio del estado de Veracruz.
 Tenochtitlán (Veracruz), localidad del estado de Veracruz, cabecera del municipio anterior.

Además
 Tenochtitlan (banda), banda de Doom metal de Rusia.